gałąź – część drzewa lub krzewu

Anatomia człowieka 
 gałąź oskrzelowa aorty
 gałąź przełykowa aorty
 gałąź śródpiersiowa aorty
 gałąź osierdziowa aorty

Elektronika 
 gałąź elektryczna – szeregowo połączone elementy obwodu
 gałąź Wagnera – równoległe połączenie dzielników napięcia

Inne 
 Złota gałąź – monografia
gałąź nauki – dziedzina nauki 
 gałąź prawa – dziedzina prawa
gałąź rodziny lub rodu – w genealogii wyodrębniona linia boczna rodziny na tablicach genealogicznych (zwłaszcza na drzewie)